Górna Równia (676 m n.p.m.) – szczyt w paśmie Beskidu Śląskiego.

Szczyt w granicach administracyjnych Bielska-Białej. Niedaleko stąd już na Kozią Górę. Fragmentarycznie pomiędzy drzewami rozciąga się ograniczony widok na inne szczyty górskie Beskidów.

Polskie szczyty Beskidu Śląskiego
Przyroda Bielska-Białej